Nueva Caprica es el nombre dado a un planeta desolado, pero relativamente habitable en la "reimaginada" serie de televisión Battlestar Galactica. La capital de Nueva Caprica es Ciudad Caprica, el mismo nombre que tenía en la colonia original.

Nueva Caprica recibe su nombre en honor de Caprica, uno de los planetas originales de las Doce Colonias. Está situado en una zona del espacio donde la radiación electromagnética hace difícil la exploración.

Historia de la Colonia

Descubrimiento 
Nueva Caprica es descubierta por un Raptor que se desvía de su ruta en una misión para rescatar a Samuel T. Anders. El planeta es un lugar duro y casi inhabitable. Situado en una nebulosa que causa fuertes interferencias en los sistemas sensores de los Colonos y los Cylons. Esto les lleva a pensar que el lugar está a salvo de los Cylons, que solo lo podrían encontrar por casualidad.

Colonización 
El planeta se coloniza por los civiles de la flota, bajo el liderazgo del Presidente Gaius Baltar. Se convierte en la clave durante las elecciones. Aunque muchos de los militares y miembros importantes del gobierno tienen dudas, la población civil desea desembarcar. Baltar usa este deseo para ganar las elecciones.

Aunque todo parece marchar bien al comienzo, los problemas empiezan a aparecer con el paso del tiempo. Hay escasez de medicinas, y muchos están enfermando. También hay problemas laborales, y huelgas. Baltar tiene depresiones y cae en el alcoholismo.

Justo un año después del asentamiento, una flota Cylon aparece sobre Nueva Caprica, tras detectar las señales de una explosión nuclear (en realidad fue un atentado suicida de los Cylons), llegan al planeta y lo ocupan con rapidez. Las fuerzas militares que protegen Nueva, poco armadas y fuertemente superadas en número, prefieren saltar huyendo a intentar una defensa suicida.

Baltar se rinde a las fuerzas Cylon, que ocupan el asentamiento humano con una fuerte presencia militar.

Ocupación Cylon

Policía de Nueva Caprica 

Lugares de Battlestar Galactica (2003)
Lugares de Battlestar Galactica (2003)